Kashmir — песня британской рок-группы Led Zeppelin с альбома Physical Graffiti, была выпущена 24 февраля 1975 года. 
«Kashmir» была написана Джимми Пэйджем и Робертом Плантом с некоторым вкладом в создание Джона Бонэма. Композиция создавалась на протяжении около 3 лет (текст создавался начиная с 1973 года и носил название «Driven to Kashmir»). 
Это одна из немногих песен группы в жанре прогрессивного рока.

Песня имеет повторяющийся гитарный рифф (впервые появившийся на домашних/студийных записях Пэйджа), дополняемый в некоторых местах также повторяющейся партией меллотрона. Примечательно, что партии струнных и духовых инструментов исполняли специально приглашённые сессионные музыканты (что редко бывало в записях Led Zeppelin). 
Также, в песне используются мотивы народной арабской и индийской музыки, наиболее отчётливо слышные в самой середине и в конце композиции. Их написал Пейдж, который имел возможность во время создания песни работать с ситаром — традиционным восточным струнным музыкальным инструментом.

Текст песни был создан после посещения пустыни Сахара, несмотря на то, что сам Кашмир расположен в северо-западной части Индии. Кроме того, на момент написания композиции никто из членов группы не посещал Кашмир.

Композиция имеет продолжительность 8 минут 29 секунд, что было очень долго для проигрывания радиостанциями. Несмотря на это, «Kashmir» всё-таки попал в радиоэфир, в особенности благодаря эффекту популярности другой песни Led Zeppelin — «Stairway to Heaven», длящейся 8 минут 2 секунды.

Достижения 
Все члены Led Zeppelin считают «Kashmir» одним из главных достижений группы. 
По мнению Джона Пола Джонса, басиста и клавишника группы, «Kashmir» вобрала в себя все элементы звучания Led Zeppelin, а по словам Планта, «Kashmir» — «окончательная песня Led Zeppelin».

Композиция получила большое число наград среди музыкальных изданий разных стран. Наиболее яркими являются:

(*) обозначает не пронумерованные списки

Примечания

Литература 
 Lewis, Dave (2004) The Complete Guide to the Music of Led Zeppelin, ISBN 0-7119-3528-9
 Welch, Chris (1998) Led Zeppelin: Dazed and Confused: The Stories Behind Every Song, ISBN 1-56025-818-7

Ссылки 
 ASCAP entry
 «Kashmir» at ledzeppelin.com

Песни 1975 года
Песни Led Zeppelin
Песни на английском языке
Композиции прогрессивного рока